Анания:

Имя 
Анания — мужское имя еврейского происхождения.
 Анания (I век) — иудей-христианин из Дамаска, одним из числа семидесяти апостолов, епископ Дамасский, священномученик.
 Анания (род. 1949) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Манглисский и Цалкский.
 Анания и Сапфира — персонажи книги Деяний святых апостолов.
 Анания Мокаци (ок. 900—968) — армянский писатель, богослов, историк, 54-й Католикос всех армян.
 Анания Нарекаци — армянский философ, богослов, писатель, церковный деятель X века.
 Анания Новгородский (ум. 1581) — преподобный РПЦ, иконописец Антониева Новгородского монастыря.
 Анания Санахнеци — армянский богослов и поэт, видный церковный деятель XI века.
 Анания Сюнеци (ок. 380—450) — армянский богослов и церковный деятель, епископ Сюника.
 Анания Ширакаци (ок. 610—ок. 685) — армянский географ, картограф, историк, астроном, основоположник древнеармянского естествознания.

Прочее 
  — древнееврейское селение в колене Вениамина.

Примечания